

Codici 
 CVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caleta Olivia (Argentina)

Religione 
 C.V.I. – Religiose del Verbo Incarnato

Altro 
 CVI – 106 nel sistema di numerazione romano
 Concours de Voltige International